Антон Наумов Тошев е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Антон Тошев е роден през 1876 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. В 1894 година завършва с деветия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това преподава в Прилеп и през 1899-1901 година е председател на Прилепския околийски комитет на ВМОРО. По-късно преподава в Кратово, Куманово и други. В Кратово е главен учител, където работи заедно с Иван Мицов. За периода му в Кратово е описан:

Родословие

Външни препратки 
 „Родословие на фамилията Тошовци“, София, 1980 година

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Девети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци от Македония